Oti (Togo), een prefectuur in Togo
 Oti (rivier), een rivier in West-Afrika
 Oti (Jõgeva), een plaats in de Estlandse gemeente Jõgeva, provincie Jõgevamaa
 Oti (Mulgi), een plaats in de Estlandse gemeente Mulgi, provincie Viljandimaa
 Oti (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa